Spark puede referirse a:

 SPARK, el lenguaje de programación.
 Chevrolet Spark, el automóvil también llamado Daewoo Matiz.
 Spark (software), el cliente de mensajería Jabber/XMPP.
 Apache Spark, una plataforma de computación de software libre para análisis y procesos de datos masivos.